Хаддас () — сезонная река в Эритрее.

В окрестностях национального парка  принимает крупнейший приток — реку Алугеде.

Сливаясь со множеством сезонных водотоков с изменчивым руслом, делится на протоки: Санду, Галиту и несколько безымянных.

Под приносимым рекой илом был обнаружен древний город Адулис.

См. также 
 Список рек Эритреи

Примечания 

Реки Эритреи
Бассейн Красного моря в Африке